Бретосино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 12,47 км². Население — 254 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы